La Visión de San Alonso Rodríguez es un cuadro de Francisco de Zurbarán expuesto en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, España. Consta con el número 46 en el catálogo razonado y crítico, realizado por la historiadora del arte Odile Delenda, especializada en este pintor.

Tema de la obra 
San Alonso Rodríguez (Segovia; 25 de julio de 1531 – Palma de Mallorca, 31 de octubre de 1617) entró como religioso en la Compañía de Jesús y estuvo como portero del colegio de aquella ciudad durante largos años, mostrando una gran humildad, obediencia y constancia. Este lienzo representa una visión que tuvo Alonso Rodríguez, en la cual experimentó una intensísima presencia de Jesús y de María, que le colmaban de místicos consuelos.

Análisis de la obra 

 Está pintado al óleo sobre lienzo y mide 266 cm de alto por 167 cm de ancho. 
 Firmado y fechado en el ángulo inferior izquierdo: F.co DEZURVARAN. F/1630. 

Cuando una comunidad de monjes encargaba una serie de lienzos a Zurbarán, con frecuencia le especificaba quién debía aparecer en los cuadros y de qué manera. Lo más habitual es que se tratara de retratar idealmente a los principales santos y personajes de la Orden a la cual pertenecían los monjes en cuestión. Es el caso del lienzo dedicado a la Visión de San Alonso Rodríguez. Este monje era miembro de la Orden de los Jesuitas, que ostentaban un enorme poder en el mundo católico en general, y en la Sevilla del siglo XVII en particular. Zurbarán trabajó para ellos en diversas iglesias bajo su protección, así como en el Colegio de Doctores que tenían en Sevilla. El cuadro sigue una división que había tenido gran éxito en Andalucía, según modelos vigentes desde El Greco. Esta división consiste en presentar un milagro en dos partes: la mitad inferior muestra el mundo terrestre, donde se encuentra el santo que sirve de enlace entre el mundo de los fieles y el mundo divino. Esta parte celestial se representa en la mitad superior, y es hacia la que se dirigen tanto las miradas del santo y el ángel, como las de aquellos espectadores que vienen a implorar la protección de San Alonso. Zurbarán nuevamente demuestra sus dotes para el retrato, que solía emplear para pintar figuras que no había podido conocer en vida, pero que parecen estar copiadas del natural. En la escena, San Alonso es asistido por un ángel y recibe los estigmas de los dos corazones de María y de Jesús, quedando sus nombres grabados en el pecho del místico. En la parte celestial, María y su Hijo lanzan rayos divinos con sus corazones hacia el pecho del santo, mientras a la derecha un coro de ángeles adolescentes vestidos con túnicas blancas cantando y tocando ambienta la visión que, según las narraciones de los santos místicos del Siglo de Oro, incluían siempre visiones de los cinco sentidos.

Procedencia 

 Sevilla, s. XVIII, Casa Profesa de los Jesuitas, sacristía; 
 Donado a la Real Academia de San Fernando por la Comunidad de P.P. Dominicos de Sevilla en fecha desconocida.

Referencias

Bibliografía 

 Delenda, Odile (2009); Francisco de Zurbarán, Volume I: Catálogo Razonado y Crítico; Ed. Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico; ISBN 978-84-937260-2-7
 Delenda, Odile, y Borobia, Mar. (2015); Zurbarán, una nueva mirada; Fundación Colección Thyssen Bornemisza; Madrid; ISBN 978-84-15-11365-2

Enlaces externos 
 Ficha de Visión de San Alonso Rodríguez en ARTEHISTORIA

Cuadros de 1630
Colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Cuadros de España de los años 1630
Pinturas representando a Jesús
Representaciones de ángeles
Instrumentos musicales en el arte
Pinturas representando a la Virgen María
Pinturas de santos